Енох — старозавітний патріарх, син Яреда та батько Мафусаїла. Прожив він 365 років,
а що жив побожно, взяв його Бог живим на небо (Мойсея V, 21-22).

Апокрифи 
В апокрифах, що були поширені в Україні, оповідалося, що Сатані при його приході в світ в вигляді Антихриста мають протиставитися Енох та Ілля, що обидва, були взяті живими на небо і не зазнали природної смерти. Вони мають закликати людей до каяття й виявляти брехню й злочини Антихриста, який їх за це уб'є, і тіла їх лежатимуть кілька днів без похорону, аж поки Бог не воскресить їх. Апокрифічне слово Мефодія Патарського про кінець світу, оповідаючи про це, полемізувало з тими, які твердили, що від крови Еноха й Іллі загориться земля. Українським народним оповіданням, як указував проф. М. Грушевський, властивий саме цей осуджений погляд, що земля горітиме від крови пророків, властиво Іллі, що, як признаний переможець Сатани, заступає всіх інших («Іст. у. літ.» IV, ст. 614-15).

Родовід

Див. також 
 Книга Еноха
 Метатрон

Посилання 
Енох  // 
Книга Буття. Біблія у перекладі Івана Хоменка Розд. 5.

Особи Старого Завіту
Книга Буття
Біблійний родовід